Etti Ankri, chanteuse et actrice israélienne.
 Serge Ankri, acteur israélien.

Homonymie
Homonymie de patronyme